La Primavera – miasto w Kolumbii, w departamencie Vichada.

Miasta w Kolumbii